Piesiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Piesiewicz (* 1945), polnischer Rechtsanwalt und Drehbuchautor
 Przemysław Piesiewicz (* 1977), polnischer Manager und Sportfunktionär